Велика́н — человек огромного роста (см. Гигантизм), также может означать:

 Великан — мифологическое человекоподобное существо огромного размера.
 Великан — геоглиф в Англии.
 «Великан» — секретный строительный проект нацистской Германии.

СМИ, искусство 
 «Великан» — первая опера Сергея Прокофьева, созданная в возрасте девяти лет.

Фильмы 
 «Великан» — фильм режиссёра Питера Челсома (1998).
 «Великан-эгоист» — короткометражный рисованный мультфильм 1982 года. По мотивам сказки Оскара Уайлда.

Музыка 
 Великан — песня рок-группы Пикник из альбома Танец волка

Топоним 
 Мыс Великан — памятник природы регионального значения Сахалинской области.
 Великан — село в Хасковской области Болгарии.
 Великан — водопад в Абхазии.

См. также